The Nun – cortometraggio muto del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Nun – film del 2005 diretto da Luis de la Madrid
 The Nun - La vocazione del male (The Nun) – film del 2018 diretto da Corin Hardy